Colombot ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Antoine Colombot  (1742–1821), französischer Architekt, Sohn von Jean-Charles Colombot 
 Jean-Charles Colombot (1719–1782), französischer Architekt, Vater von Claude Antoine Colombot

Siehe auch:
 Colombaud